Minsk